Krasny Kut - miasto w Rosji, siedziba władz rejonu krasnokutskiego w obwodzie saratowskim, rozmieszczone na prawym brzegu rzeki Jerusłan. Około 15 tys. mieszkańców. Miasto zostało założone w 1837 przez ukraińskich przesiedleńców, prawo miejskie otrzymało w 1966. Krasny Kut w języku ukraińskim oznacza "piękny zakątek".

Linki zewnętrzne 
 

Miasta w obwodzie saratowskim